|-
| 109701 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109702 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109703 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109704 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109705 - || || 9 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109706 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109707 - || || 12 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109708 - || || 12 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109709 - || || 12 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109710 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109711 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109712 Giger || || 12 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 109713 - || || 15 de setembre, 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 109714 - || || 11 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109715 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109716 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109717 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109718 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109719 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109720 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109721 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109722 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109723 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109724 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109725 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109726 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109727 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109728 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109729 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109730 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109731 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109732 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109733 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109734 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109735 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109736 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109737 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109738 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109739 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109740 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109741 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109742 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109743 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109744 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109745 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109746 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109747 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109748 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109749 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109750 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109751 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109752 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109753 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109754 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109755 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109756 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109757 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109758 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109759 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109760 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109761 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109762 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109763 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109764 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109765 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109766 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109767 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109768 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109769 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109770 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109771 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109772 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109773 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109774 - || || 12 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109775 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109776 - || || 13 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109777 - || || 14 de setembre, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 109778 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109779 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109780 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109781 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109782 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109783 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109784 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109785 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109786 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109787 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109788 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109789 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109790 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109791 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109792 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109793 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109794 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109795 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109796 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109797 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109798 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109799 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109800 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
9